A 2009–2010-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság másodosztálya 30 csapat részvételével rajtolt. Az egyesületeket két 15 fős csoportra keletire illetve nyugatira osztották. Mivel a csoportok létszáma páratlan, ezért minden fordulóban 1–1 szabadnapos csapat volt.

A keleti csoportban a bajnokságot a Szolnoki MÁV FC nyerte, így feljutott az NB I-be. Második a DVSC-DEAC, harmadik Dunakanyar-Vác FC lett. Kiesett a Baktalórántháza VSE. 
Nyugaton a Siófok szerezte meg a bajnoki címet, míg a Hévíz FC és a Zalaegerszegi TE FC II búcsúzott a másodosztálytól.

A bajnokság résztvevői

Keleti-csoport

A végeredmény

Kereszttáblázat

Fordulók

Nyugati-csoport

A végeredmény

Fordulók

Osztályozó 

Az NB II-ből a versenykiírás szabályai szerint kiesett Ceglédi VSE és Hévíz FC osztályozót játszott a Kemecse SE által üresen hagyott helyért. A mérkőzést a Cegléd csapata nyerte, de nem lehetett tudni, hogy ez a győzelem ismét NB II-es tagságot jelent-e a következő bajnoki idényben. Minderről július 12-én született döntés az MLSZ elnökségének részéről, melynek értelmében a Cegléd bent maradt a másodosztályban.

Jegyzetek 

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 2